Campeonato de Francia Amateur puede hacer referencia a alguna de las siguientes competiciones deportivas:

Campeonato de Francia Amateur (1935-71), torneo amateur del fútbol francés conocido como Challenge Jules‒Rimet organizado por la Federación Francesa de Fútbol;
Campeonato de Francia Amateur (1993-2017), actualmente conocido como Championnat National 2, cuarta categoría del fútbol francés, heredera de la antigua Division 3, entonces tercera categoría hasta su extinción y reestructuración vigente.